Корнаро:

 Корнаро — знатный патрицианский род Венеции.
 Корнаро, Катерина (1454—1510) — королева Кипрского королевства с 1474 по 1489 годы.
 Корнаро, Луиджи (1467—1566) — венецианский аристократ из побочной ветви рода Корнаро.
 Корнаро, Марко (1285—1368) — 59-й венецианский дож.